Уејтлале има више значења:

 Уејтлале (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уејтлале (Сан Фелипе Теотлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејтлале (Сан Николас де лос Ранчос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику